OVC steht als Abkürzung für:

 Ohio Valley Conference, US-amerikanische Uni-Sport-Liga
 Operating Value Contribution, operativer Wertbeitrag, siehe Operativer Beitrag
 Orphans and vulnerable children, Waisen und schutzbedürftige Kinder
 overcast, Bedeckungsgrad, eine geschlossene Wolkendecke, siehe Bewölkung #Einteilung

Abkürzung